Granadini – abitanti di Granada (Antioquia)
Granadini – abitanti di Provincia di Granada